Wapen van Noordwijk (Zuid-Holland)
Wapen van Noordwijk (Groningen)